Simple DirectMedia Layer — кроссплатформенная библиотека для работы с мультимедиа
 SDL International — компания‐разработчик средств для локализации ПО.
 Simple Declarative Language.
 Specification and Description Language.
 Security Development Lifecycle — процесс создания безопасного ПО